Ірша — річка в Україні
 Ірша — село, Житомирська область, Житомирський район
 Ірша — залізнична станція, Південно-Західна залізниця